Henrika est un terme pouvant désigner:

(826) Henrika, astéroïde de la ceinture principale
, prénom féminin finnois et suédois